Home kan henvise til:

 home – dansk ejendomsmæglerkæde

 Albums
 The Corrs
 Julie
 Angela Aki
 Deep Blue Something
 Dixie Chicks
 Home (Procol Harum album)
 Home (Sevendust album)
 Home (The Gathering album)

 Sange
 Angela Aki
 Home (Bone Thugs-n-Harmony sang)
 Depeche Mode
 Home (One Direction-sang)
 Home (Phillip Phillips sang)
 Home (Kobi Marimi-sang)
 Home (Basshunter-sang)

 Tv-serier
 Home (Game of Thrones) – afsnit af Game of Thrones
 Home (Glee) – afsnit af Glee

 Andet
 Home (britisk band) – british rock band
 Home (film fra 2009) – fransk dokumentarfilm af Yann Arthus-Bertrand
 Home (soundtrack) – soundtrack for film fra 2015